MOST:
 Microvariability and Oscillations of STars — канадский космический телескоп.
  — радиотелескоп с синтезированной апертурой в Канберре (Австралия).
  — технология высокоскоростной передачи информации в бортовой системе автомобиля.
 MOST — межбанковская сеть передачи информации в США (поглощена сетью электронных платежей ).
  — экономический термин: метод нормирования временных интервалов, необходимых для выполнения этапов производственного процесса.
  — музей, культурно-развлекательный и выставочный центр в Нью-Йорке (США).
 Ministry of Science and Technology — Министерство науки и технологий, англоязычное название государственных учреждений ряда стран.

См. также 
 Мост

Примечания